Paläontologisches Museum steht für: 

 historisch-naturkundliche Fachmuseen im Allgemeinen, siehe Liste paläontologischer Museen – dort auch zu ausländischen Namen

als Name:
 Paläontologisches Museum München
 Paläontologisches Museum Nierstein
 Paläontologisches Museum Zürich

Siehe auch:
 Geologisch-Paläontologisches Museum